Анна Россомандо (, родилась 30 июня 1963 года в Турине) — итальянский политик, секретарь Палаты депутатов Италии от Демократической партии.

Биография 
Получила юридическое образование, специалист по уголовным делам. Заседает в Палате депутатов Италии с 29 апреля 2008 года от Демократической партии Италии. Избрана повторно в Палату депутатов 24—25 февраля 2013 года от I избирательного округа Пьемонта, с 19 марта — секретарь Палаты депутатов.

Ссылки 
 Профиль на сайте Палаты депутатов Италии 

Члены Палаты депутатов Италии
Члены Демократической партии (Италия)
Женщины-политики Италии
Выпускники Туринского университета